Henriette de Savoie peut faire référence à :
 Henriette de Savoie (ap. 1541-1611), marquise de Villars ;
 Henriette-Adélaïde de Savoie (1636-1676), électrice de Bavière.

Maison de Savoie